Наба́тчиков — русская фамилия.

Набатчикова 
 Набатчикова, Александра Андреевна (более известная как Саша Айс; род. 2002) — российский видеоблогер и певица.
 Набатчикова, Софья Андреевна (более известная как Софа Купер; род. 2004) — российский видеоблогер и певица.

См. также 
 Набатников